Агломерація (від  — приєдную, нагромаджую).

 Міська агломерація — зосередження міст та інших населених пунктів на певній території.
 Міські агломерації України
 Міські статистичні агломерації США
 Промислова агломерація — зосередження промислових вузлів на певній території.

 Агломерація матеріалу — спікання дрібнозернистих або пилуватих матеріалів, які є складовою частиною шахти, у відносно великі грудки.
 Агломерація корисних копалин — творення агрегатів у різних технологічних процесах.
 Агломерація (біологія) — утворення мікроорганізмами скупчень у рідинах або тканинах внаслідок зміни фізичних чи хімічних властивостей мікробних клітин.
 Агломерація (хімія) — утворення та ріст агрегатів, що неодмінно ведуть до поділу фаз шляхом осідання частинок, більших за колоїдні.

Посилання 
 Агломерація  // ВУЕ